O Vôo do Camaleão é um livro sobre liderança que possui caráter pedagógico e motivacional. Concilia teorias de inovação, empreendedorismo e ética empresarial, numa trama psicológica e ficcional onde os personagens precisam se superar e vencer desafios para que no fim eles se tornem líderes e empreendedores de sucesso.

Bibliografia 
 Vôo do Camaleão, O (2006); Scortecci Editora, J.Caetano M.N.

Livros de autoajuda